Жак Чончоль Хаит (, род. 26 марта 1926, Сантьяго) — чилийский политический деятель левохристианского толка, один из деятелей христианских демократов, перешедших в леворадикальное Движение единого народного действия (МАПУ), министр сельского хозяйства в правительстве Сальвадора Альенде.

Биография 
Изучал агрономию в Чилийском университете, который окончил в 1949 году. Продолжил обучение в Сорбонне, изучая политологию и виноградарство (получил степень доктора философии).

После возвращения в Чили работал в Министерстве земледелия. Некоторое время также проработал в ООН и ФАО.

Когда христианский демократ Эдуардо Фрей Монтальва занял пост президента в 1964 году, Чончоль был назначен вице-президентом Институтом развития сельского хозяйства Чили для разработки и проведения аграрной реформы.

В 1969 году вместе с другими активистами левого крыла ХДП образовал новую партию МАПУ, которая присоединилась к коалиции Сальвадора Альенде «Народное единство». Однако когда молодые члены МАПУ попытались трансформировать МАПУ из левокатолической в марксистскую организацию, Жак Чончоль, Рафаэль Аугустин Гомусио и Сильва Солар покинули её и создали «Левое христианское движение».

С 3 ноября 1970 года по 2 ноября 1972 года — министр сельского хозяйства в правительстве Сальвадора Альенде. Вскоре после назначения его министром перенёс свою штаб-квартиру в столицу провинции Каутин Темуко, чтобы лично руководить «ускоренным проведением в жизнь» аграрной реформы. Был заменён Роландо Кальдероном.

Став политическим эмигрантом после военного переворота 1973 года, возглавил Институт латиноамериканских исследований в Университете Парижа.

В Чили вернулся в 1994 году.

Выступает с критикой неолиберализма и неолиберальной глобализации.

Политики Чили
Министры Чили
Министры сельского хозяйства
Социалисты Чили
Революционеры Чили
Христианские социалисты
Члены Христианско-демократической партии Чили
Агрономы Чили
Выпускники Чилийского университета
Антиглобалисты